De Grand Prix-wegrace van Italië 1995 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 11 juni 1995 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1995
Italië